Улица Ми́ра — название улиц в различных населённых пунктах ряда государств.

Азербайджан 
 Улица Мира — улица в Сумгаите.

Казахстан 
 Улица Мира — прежнее название улицы Желтоксан в Алма-Ате.
 Улица Мира — улица в Петропавловске.
 Улица Мира — улица в Таразе.

Крым 
 Улица Мира — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Мира — улица в Апатитах.
 Улица Мира — улица в Балашихе.
 Улица Мира — улица в Барнауле.
 Улица Мира — улица в Березниках. 
 Улица Мира — улица во Владимире.
 Улица Мира — улица в Вельске.
 Улица Мира — улица в Верх-Нейвинском.
 Улица Мира — улица в Вичуге.
 Улица Мира — улица в Волгограде.
 Улица Мира — улица в Вологде.
 Улица Мира — улица в Воронеже.
 Улица Мира — улица в Данкове.
 Улица Мира — улица в Дорогобуже.
 Улица Мира — улица в Екатеринбурге.
 Улица Мира — улица в Заполярном.
 Улица Мира — улица в Зеленогорске Красноярского края.
 Улица Мира — улица в Ишимбае.
 Улица Мира — улица в Кабардинке.
 Улица Мира — улица в Казани.
 Улица Мира — улица в Калининграде.
 Улица Мира — улица в Кировске.
 Улица Мира — улица в Коломне.
 Улица Мира — улица в Королёве.
 Улица Мира — улица в Краснодаре.
 Улица Мира — улица в Красноярске.
 Улица Мира — улица в Медвежьегорске.
 Улица Мира — улица в Можге.
 Улица Мира — улица в Москве (Толстопальцево).
 Улица Мира — улица в Мурманске.
 Улица Мира — улица в Мытищах.
 Улица Мира — улица в Новороссийске.
 Улица Мира — улица в Новосибирске.
 Улица Мира — улица в Норильске.
 Улица Мира — улица в Оренбурге.
 Улица Мира — улица в Пензе.
 Улица Мира — улица в Перми.
 Улица Мира — улица во Ржеве.
 Улица Мира — улица в Салехарде.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Мира — улица в Петроградском районе. 
 Улица Мира — улица в Горелове.
 Улица Мира — улица в Зеленогорске. 
 Улица Мира — улица в Левашове.
 Улица Мира — улица в Ломоносове.
 Улица Мира — улица в Стрельне.
 Улица Мира — улица в Северодвинске.
 Улица Мира — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Мира — улица в Стерлитамаке.
 Улица Мира — улица в Советске (Кировская область).
 В Сочи:
 Улица Мира — улица в Адлере.
 Улица Мира — улица в Весёлом.
 Улица Мира — улица в Сургуте.
 Улица Мира — улица в Тольятти.
 В Томске (Дзержинское):
 Улица Мира.
 Переулок Мира.
 Улица Мира — улица в Ханты-Мансийске.
 Улица Мира — улица в Череповце.
 Улица Мира — улица в Чите.
 Улица Мира — улица в Электростали.
 Улица Мира — прежнее название улицы Аскерханова в Махачкале.

Украина 
 Улица Мира — улица в Днепре.
 Улица Мира — улица в Житомире.
 Улица Мира — улица в Запорожье.
 Улица Мира — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Мира — улица в Кропивницком.
 Улица Мира — улица в Кременчуге.
 Улица Мира — улица в Луцке.
 Улица Мира — улица в Мариуполе.
 Улица Мира — улица в Николаеве.
 Улица Мира — улица в Одессе.
 Улица Мира — улица в Полтаве.
 Улица Мира — улица в Сумах.
 Улица Мира — улица в Тернополе.
 Улица Мира — улица в Харькове.
 Улица Мира — улица в Херсоне.
 Улица Мира — улица в Чернигове.
 Улица Мира — улица в Черновцах.

См. также 

 Проспект Мира
 Площадь Мира
 Парк Мира